Moratín är ett spanskt efternamn, som burits av bland andra:

 Nicolás Fernández de Moratín (1737–1780), spansk dramatiker
 Leandro Fernández de Moratín (1760–1828), spansk dramatiker

Spanska efternamn